Залц може бити:

 Залц (Вестервалд), општина у округу Вестервалд, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.
 Залц (Доња Франконија), општина у округу Рен-Грабфелд, у њемачкој покрајини Баварска.